Ricardo Flecha puede referirse a: 
 Ricardo Flecha Barrio (1958), escultor español.
 Ricardo Flecha Hermosa (1961), cantautor paraguayo.